Мари́я Анато́льевна Ча́плин Гражи́на (род. 30 ноября 1981 года, Львов, УССР, СССР) — журналист, телеведущая, продюсер, обладательница титула «Мисс Украина — 2002».

Семья 
Гражина родилась 30 ноября 1981 года в городе Львове в Украине, СССР, где и провела свое детство. Отец Чаплин Анатолий Фёдорович занимался научной деятельностью в области разработки и проектирования антенн. Мать Чаплин Христина Богдановна профессор Львовской консерватории. Старший брат Всеволод (31 марта 1968 — 26 января 2020) посвятил свою жизнь православной церкви, служил в сане протоиерея. Прабабушка Иванна Емельяновна Блажкевич была членом союза писателей Украины, известна как поэтесса.

В настоящее время Гражина замужем.

Обучение 
Получила высшее образование в Москве в 1999 году. В 2002 году окончила Институт международного права и экономики имени Грибоедова, юридический факультет с дипломом магистра. В дальнейшем выбрала своим поприщем журналистику. Осваивала азы профессии в Институте Телевидения при Останкино в 2005 году, который с успехом окончила в 2007. Параллельно с обучением работала помощницей депутата Государственной Думы РФ (2001—2004 гг.).

Модельный бизнес 
В 2001 года она стала победительницей конкурса «Мисс Западная Украина». В 2002 г. получила титул «Мисс Украина — 2002» на престижном конкурсе «Краса Украины» во Львове. Впоследствии занималась продюсированием конкурсов различного уровня: «Мисс Львов» и «Мисс Львов ТВ» (2002—2015 гг).

Деятельность

Журналистика и продюсирование 
Закончив Институт телевидения, в 2006 году начинает карьеру журналиста, а затем ведущей телевизионных программ. Работала на нескольких каналах:

 «Россия» (программа «Доброе утро»);
 «НТВ» (передача «Гламур»);
 «ТВЦ» («Времечко»).

В 2010 году начинает продюсировать государственный телеканал «Россия» (Москва). За время своей работы на ТВ записала множество интервью с медийными личностями, в том числе: Элтоном Джоном, Дженнифер Лопес, Роберто Кавалли, Хосе Каррерасом, Джессикой Симпсон, Мариной Влади и Романом Виктюком. С 2015 года приглашена на должность ведущей проекта Chik TV, в Монте-Карло, Монако.

World Influencers and Bloggers Awards (WIBA) 
В 2018 году у Гражины родилась идея международного проекта World Influencers and Bloggers Awards.

Штаб-квартира премии располагается в Монако. Гражина Чаплин стала продюсером и вдохновителем мероприятия. Для регламентации событий и процедур премии появились две сопутствующие организации: World Influencers Association & World Bloggers Agency.

Примечания

Ссылки 
 https://www.mk.ru/old/article/2002/09/08/162446-devushka-nedeli-grazhina-chaplin.html
 https://www.citylife.press/the-first-edition-of-world-bloggers-awards-has-been-a-tremendous-success/

Мисс Украина
Журналистки России